Masaoka ist der Familienname folgender Personen:
 Masaoka Kunio (1908–1978), japanischer Photograph
 Mike Masaoka (1915–1991), amerikanischer Publizist und nationaler Vertreter der japanischen Minderheit
 Miya Masaoka (* 1958), amerikanische Musikerin
 Masaoka Shiki (1867–1902), japanischer Schriftsteller und Literaturkritiker
 Onan Masaoka (* 1977), amerikanischer Baseballspieler